Klingshirn ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Klingshirn (1890–1972), deutscher Maler und Graphiker
 William Eugene Klingshirn, US-amerikanischer Patristiker